Süper Lig 2006/07 was het negenenveertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
De hoogste Turkse voetbaldivisie werd nu gesponsord door Turkcell, een aanbieder van mobiele telefonie, zodat ze officieel Turkcell Süper Lig 2006/07 heette. Deze competitie, de negenenveertigste in de geschiedenis, ging van start op 4 augustus 2006 en liep door tot en met 27 mei 2007.

In 2007 zou Fenerbahçe SK zijn honderdjarig bestaan vieren; het was stadgenoot Beşiktaş JK in 2003 wél, maar stadgenoot Galatasaray SK in 2005 niet gelukt om de eigen honderdste verjaardag met een kampioenschap te vieren. Beşiktaş JK wilde de enige ploeg blijven met een dergelijke conduitestaat, terwijl er Galatasaray SK ook alles aan was gelegen om de aartsrivaal zijn feestje te misgunnen. Beide ploegen slaagden niet in hun opzet, want Fenerbahçe SK met z'n nieuwe trainer Zico stond, hoewel de verschillen klein waren, vrijwel het hele seizoen bovenaan; op de 32ste speeldag kon de geelblauwe vlag in top: Fener was erin geslaagd om de zeventiende titel - een meer dan de geelrode concurrent - in z'n jubileumjaar binnen te halen. De club leverde dit seizoen ook de topscorer van de liga: Alex de Souza mocht negentienmaal juichen.

Onderin was het verschil tussen Sakaryaspor en de rest dusdanig groot dat de onafwendbare degradatie al na de 30ste speeldag officieel werd. Voor de overige twee degradatieplaatsen kwamen voor aanvang de laatste speeldag nog zeven clubs in aanmerking; toen de rookwolken waren opgetrokken bleken Antalyaspor en Kayseri Erciyesspor aan de verkeerde kant van de rode streep te staan. Als kleine pleister op de wonde mocht Kayseri Erciyesspor als verliezend bekerfinalist een seizoen later Europa in. Er waren voor het begin van dit seizoen geen debutanten bijgekomen: de promovendi waren alle oude bekenden; van deze drie degradeerde aan het eind van de rit alleen Bursaspor niet.

Kaart

Eindstand 2006/07

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; O. Res. = Onderling resultaat

Resultaten 2006/07

† Op 17 maart 2007 was de wedstrijd Vestel Manisaspor - Sakaryaspor in de 40ste minuut bij een 1-1-stand gestaakt omdat supporters van de thuisploeg het veld bestormden; de wedstrijd kreeg een reglementaire 0-3-uitslag.

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Bursaspor (nummer 1 1. Lig 2005/06)
 Antalyaspor (nummer 2 1. Lig 2005/06)
 Sakaryaspor (winnaar play-offs 1. Lig 2005/06)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Malatyaspor (nummer 16 Süper Lig 2005/06)
 Samsunspor (nummer 17 Süper Lig 2005/06)
 Diyarbakırspor (nummer 18 Süper Lig 2005/06)

Topscorers 2006/07

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2006/07